La Primera División 1934-1935 è stata la 7ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputata tra il 2 dicembre 1934 e il 28 aprile 1935 e concluso con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Isidro Lángara () con 24 reti.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti furono portate a 12. Dalla Segunda División salirono il  e l'.

Avvenimenti
Vincendo le prime cinque gare, il  risultava primo in solitaria già dalla terza giornata, andando in fuga per tutto il resto della manifestazione; principale avversario dei Verdiblancos fu il  che arrivò al giro di boa a -3 e, in apertura del girone di andata, approfittò di una flessione della capolista per ridurre al minimo il distacco. La situazione rimase invariata fino all'ultima giornata in cui, battendo per 5-0 un  già salvo, il Betis si assicurò il primo titolo nazionale della sua storia.

La lotta per non retrocedere si era risolta con due turni di anticipo, con  e  che nella parte finale del torneo cedettero il passo al Racing Santander.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Spagna.
      Retrocesse in Segunda División 1935-1936.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Madrid CF (16)
 Minor numero di sconfitte: Betis (3)
 Migliore attacco: Madrid CF (61)
 Miglior difesa: Betis (19)
 Miglior differenza reti: Madrid CF (+27)
 Maggior numero di pareggi: Barcellona (6)
 Minor numero di pareggi: Madrid CF, Donostia (1)
 Maggior numero di sconfitte: Donostia, Arenas Getxo (16)
 Minor numero di vittorie: Arenas Getxo (3)
 Peggior attacco: Arenas Getxo (17)
 Peggior difesa: Donostia (67)
 Peggior differenza reti: Donostia, Arenas Getxo (-39)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Coppa della Repubblica 1935
Segunda División spagnola 1934-1935

Collegamenti esterni

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934-1935